Indywidualne Mistrzostwa Świata na długim torze 1985

Wyniki 
 15 września 1985 r. (niedziela),  Korskro

1985
1985 w long tracku
1985 w Danii